Henry Paulson - membro da Assembleia de Governadores do Fundo Monetário.
Sarah Paulson - uma atriz norte-americana.
Desambiguações de sobrenomes